Il existe différents Partis unis des travailleurs : 
Parti uni des travailleurs (Dominique)
Parti uni des travailleurs (Sainte-Lucie)
Mapam, en hébreu : מפ"ם -מפלגת הפועלים המאוחדת - Mifleget HaPoalim HaMeuhedet qui signifie « Parti des travailleurs unis », un parti politique israélien